Character evidence kann bezeichnen:
 Character evidence (England und Wales), ein Beweismittel in England und Wales
 Character evidence (Vereinigte Staaten), Beweismittel in den Vereinigten Staaten